Динан (, ) — город в Бретани, в департаменте Кот-д’Армор. Центр одноимённых округа и кантона. Расположен в 53 км к северо-западу от Ренна и в 64 км к востоку от Сен-Бриё, на левом берегу реки Ранс. Через территорию города проходит национальная автомагистраль N176. В центре города находится железнодорожная станция Динан линии Лизон-Ламбаль.

Население (2019) — 14 407 человек.

История 
Район Динана был заселен с неолита, о чем свидетельствует наличие дольмена у восточной границы коммуны. В документах Динан упоминается с XI века, в это время здесь был основан бенедиктинский монастырь. В 1283 году герцог Жан I Бретонский воздвиг городские валы и башни Динана, часть из которых сохранилась до нашего времени. В 1357 году, во время войны за бретонское наследство Бертран Дюгеклен и его брат Оливье успешно защищали город, осажденный английскими войсками и бретонцами, верными Жану V де Монфору. В 1364 году, после нескольких неудачных попыток, герцог Жан V сумел восстановить контроль над городом и построил там герцогскую башню. 

Укрепления города модернизируются во второй половине XV века с добавлением нескольких артиллерийских башен. Это сопровождается сносом части городских окраин, расположенной рядом со стенами. Шато Леона, построенный поблизости, был заброшен; его пушки никогда не стреляли: после битвы при Сен-Обен-Дю-Кормье в 1488 году город покорился королю Франции. 

В последующие годы Динан продолжает процветать, чему способствовало наличие порта на судоходной реке Ранс, к северу от города впадающей в Ла-Манш. Динан контролирует речной путь, по которому перевозятся грузы в Сен-Мало. В 1598 году Динан поддержал нового короля Франции Генриха IV в борьбе с наместником Бретани герцогом Филиппом Эммануэлем де Маркёром, одним из лидеров Католической лиги. C этого времени городские укрепления теряют свое оборонительное применение. В XVII веке в городе возводятся несколько новых монастырей: капуцинов, урсулинок, доминиканцев, клариссинок и кордельеров. В 1675 году город участвовал в Восстании гербовой бумаги. 

В XVIII веке коммерческая деятельность стимулировалась созданием ткацких мануфактур, которые, в частности, производили полотна для парусных судов, отправлявшихся затем по Рансу в Сен-Мало. С появлением железной дороги в XIX веке Динан утратил торговое значение и превратился в курорт, особенно популярный среди британцев.

1 января 2018 года Динан объединился с соседней коммуной Леон.

Достопримечательности 

Несмотря на пожар в 1907 году, который разрушил пять деревянных домов, и бомбардировку в августе 1944 года, Динан не претерпел больших изменений с начала XX века. В Динане сохранились многие средневековые памятники, он объявлен «городом искусства и истории». Среди достопримечательностей:

 Шато Динана XIV века и его валы
  (), XV—XIX век, сочетание пламенеющей готики и ренессанса
 Башня Часов: колокольня XV века, 45 м
 Монастырь кордельеров: основан в XIII веке, современные здания XV в.
 Базилика Святого Спасителя: строилась с XII века, не окончена, отражает нескольких стилей — от романского до классицизма, портал XII века.
 Динанский вокзал, с 1995 года объявлен историческим памятником.
 Жерзюаль, живописная улица из порта в центр города, в некоторых местах под уклоном в 35 градусов.
 Органы: в церквях Динана имеется 4 органа.

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,5 %
 промышленность — 4,6 %
 строительство — 3,9 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 40,7 %
 государственные и муниципальные службы — 50,4 %

Уровень безработицы (2018) — 16,0 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Кот-д’Армор — 11,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 21 780 (Франция в целом — 21 730, департамент Кот-д’Армор — 21 230).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Динана с 2014 года занимает член партии Союз демократов и независимых Дидье Лешьен (Didier Lechien). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им центристский список победил в 1-м туре, получив 65,99 % голосов.

Города-побратимы 
  Бельгия, Бельгия
  Эксмут, Великобритания
  Луго, Испания
  Квебек, Канада

Знаменитые уроженцы 
 Шарль Пино Дюкло (1704-1772), историк
 Огюст Пави (1847-1925), дипломат, первый вице-консул в Лаосе
 Мари-Анжелик Дюшмен (1772-1859), участница революционных войн, первая женщина — постоялец Дома инвалидов, первая женщина — кавалер ордена Почётного легиона

Разное 
Ежегодно в Динане проходит популярный забег по улице Жерзюаль, ведущей из центра города к реке с перепадом в 75 метров, достигая в некоторых местах уклона 35 %.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

См. также 
 Сеньория Динан

Примечания

Галерея 

Города Бретани
Коммуны департамента Кот-д’Армор
Супрефектуры Франции